— административная единица в составе Японской империи, существовавшая на территории Сеула с 30 сентября 1910 по 1945 год, в период, когда Корея находилась под управлением Японии. На корейском языке название звучит как «Кёнсон» (). Административно город входил в провинцию Кэйкидо (). Согласно старым правилам японской орфографии, название города записывалась хираганой как «けいじやう».

Административное деление

Фотогалерея

Примечания 

История Сеула
Корея под управлением Японии